Ви́лрейк (старая орфография: Wilrijck) — бывшая коммуна во Фламандском регионе Бельгии, является районом муниципалитета и города Антверпена. Вилрейк был отдельным муниципалитетом до 1 января 1983 года; находился в составе расширенного муниципалитета Антверпена до 2000 году и стал одним девяти районов крупнейшего города Фландрии.

Этот пригород также известен как Деревня коз, вследствие того, что в нём проводится Парад коз. Каждые пять лет этот парад привлекает большое количество туристов, последний состоялся 19 сентября 2010 года.

Вероятно, люди жили в окрестностях Вилрейка уже около 600 года до н. э. В 1003 году появился первый документ, в котором было упомянуто название uuilrika. Этот документ говорит о существовании к 743 году нашей эры общины, расположенной вокруг центральной площади 'Wilrijk', которая называется Bist. Треугольная форма Bist говорит о франкском прошлом Вилрейка. Одна из современных теорий заключается в том, что название Вилрейк на самом деле происходит от галло-римского слова Villariacum («Часть римской виллы»). Доказательства существования римской виллы были найдены в соседнем селе Контих.

Известные люди 
 Констант де Декен (1852—1896), миссионер, первооткрыватель
 Рик ван Линден (род. 1949), велосипедист
 Берт Йорис (род. 1957), трубач, композитор, аранжировщик
 Ян Лейерс (род. 1958), певец
 Карл Вербракен (род. 1950), композитор

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Населённые пункты Бельгии